

Sigle 
 Directed acyclic graph – grafo aciclico diretto, una struttura dati
 Disturbo d'ansia generalizzato

Astronomia 
 Dag – cratere lunare nel Lacus Felicitatis
 Dag – cratere di Callisto

Biochimica 
 DAG – diacilglicerolo, lipide di membrana facente parte della via di trasduzione del segnale come bersaglio di diversi enzimi, tra cui fosfolipasi C (PLC) e PI3K

Codici 
 DAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Barstow-Daggett, Daggett (California), Stati Uniti
 DAG – codice vettore ICAO di Daghestan Airlines (Russia)
 dag – codice ISO 639-3 della lingua dagbani

Geografia 
 Dág – comune dell'Ungheria
 Dağ Bağırlı – comune dell'Azerbaigian
 Dağ Bilici – comune dell'Azerbaigian
 Dağ Cəyir – comune dell'Azerbaigian
 Dağ Kəsəmən – comune dell'Azerbaigian
 Dağ Quşçu – comune dell'Azerbaigian
 Dağ Üzü – comune dell'Azerbaigian

Persone 
 Ekrem Dağ – calciatore turco
 Dag il Saggio – leggendario re sueone

Onomastica 
 Dag – nome proprio di persona maschile scandinavo

Sport 
 DAG Tartu – società calcistica finlandese
 DAG Rīga – società calcistica lettone

Televisione 
 DAG – serie televisiva statunitense

Altro 
 dag – Decagrammo

Altri progetti